Desa Sumbersono kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumbersono (administrativ by i Indonesien, lat -7,50, long 112,09), Jawa Timur, 
 Desa Sumbersono (administrativ by i Indonesien, lat -7,57, long 112,47), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar